Les Enfants de la mer, manga de  de 2006 à 2011 et adaptation en film d'animation par Ayumu Watanabe (2019) ;
 Les Enfants de la mer, série télévisée documentaire diffusée en 2015 ;
 Les Enfants de la mer, un titre alternatif du roman de Joseph Conrad, Le Nègre du Narcisse (1897).